Морфинг ( — трансформация):

 Морфинг — технология в компьютерной анимации.
 Морфинг — звуковой эффект.
 Морфинг программного кода — преобразование кодовой последовательности.